Cet article recense les communes de Cadix, province de la communauté autonome d'Andalousie, en Espagne.

Liste 
En 2010, la province de Cadix compte 44 communes.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des communes d'Andalousie

Cadix
Liste en rapport avec l'Andalousie